Royal Family hat folgende Bedeutungen:

 allgemein die britische Königsfamilie
 Royal Family (Dokumentarfilm), ein 1969 entstandener Dokumentarfilm über die britische Königsfamilie
 The Royal Family of Broadway, US-amerikanischer Spielfilm von 1931
 The Royal Family (Theaterstück), US-amerikanische Theaterkomödie von 1928